Torssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torssjön, Västergötland, sjö i Tranemo kommun,  (5,53 ha)
Torssjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (10,2 ha)

Se även
Torsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn